Ono peut faire référence à :

Patronyme 
 Christophe Ono-Dit-Biot (1975-), journaliste et écrivain français
 Daisuke Ono (1978-), seiyū japonais
 Erena Ono (1993-), chanteuse et actrice japonaise
 Fuyumi Ono (1960-), écrivaine japonaise
 Haruka Ono (1987-), chanteuse japonaise
 Hitoshi Ono (1978-), joueur japonais de rugby à XV
 Kazuo Ōno (1906-2010), danseur et chorégraphe japonais
 Kazushi Ōno (1960-), chef d'orchestre japonais
 Kiyoko Ono (1936-2021), gymnaste et femme politique japonaise
 Kōsei Ono (1987-), un joueur japonais de rugby à XV
 Mikiyo Ōno (1974-), chanteuse et actrice japonaise
 Natsume Ono (1977-), mangaka japonaise
 Oscar Lucien Ono (1976-), décorateur et architecte d’intérieur français
 Ryōko Ono (1977-), seiyū japonaise
 Satoru Ono (1915-2001), pilote et as de l'aviation japonais
 Satoshi Ōno (1980-), musicien japonais
 Seiji Ono (1956-), pongiste japonais
 Shinji Ono (1979-), footballeur japonais
 Shohei Ono (1992-), judoka japonais
 Taiichi Ōno (1912-1990), ingénieur industriel japonais
 
 Takayuki Ono (1983-), hockeyeur japonais
 Yoko Ono (1933-), artiste japonaise
 Yoko Ono (1989-), judokate japonaise
 Yoshikazu Ono (19?-), karatéka japonais
 Yoshinori Ono (19?-), producteur de jeux vidéo japonais
 Yūji Ōno (1941-), musicien japonais
 Yuji Ono (1992-), footballeur japonais
 Yutaka Ono (1974-), hockeyeur japonais

Toponyme

Côte d’Ivoire 
 Ono, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire.

États-Unis 
 Ono, census-designated place située en Californie.

Fidji 
 Ono, île de l'archipel de Kadavu.

France 
 Ono, un village de Wallis-et-Futuna.

Italie 
 Ono San Pietro, commune de Lombardie.

Japon 
 Ono, ville japonaise de la préfecture de Hyōgo ;
 Ōno, ville japonaise de la préfecture de Fukui ;
 Ono, bourg japonais de la préfecture de Fukushima ;
 Ono, ancien bourg japonais à Hokkaidō, devenu Hokuto.

Autres usages 
 ONO, entreprise de télécommunications espagnole,
 Ōno-gawa, rivière japonaise sur l'île de Kyūshū,
 Ono, une station du métro de Kyoto,
 ‘ono, en hawaïen signifie délicieux.

Homonymie de toponyme